

Localidades

Sainte-Blandine (Deux-Sèvres)
Sainte-Blandine (Isère)

Desambiguações de topônimos